Okuhara ist der Familienname folgender Personen:

 Nozomi Okuhara (* 1995), japanische Badmintonspielerin
 Takashi Okuhara (* 1972), japanischer Fußballspieler